Меленци () — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

Население 
В селе проживает 6737 жителей, из которых совершеннолетних 5383. Средний возраст — 40,0 года (мужчины — 38,4 года, женщины — 41,6 года). В населённом пункте 2269 домохозяйств, среднее число членов в которых — 2,97 (данные переписи 2002 года).

Известные уроженцы 
 Барнич, Неделько (1922—1944), партизан Второй мировой войны, Народный герой Югославии.

Населённые пункты Воеводины